Евгений Прокопьев: Прокопьев, Евгений Валерьевич (род. 1986) — российский инженер-испытатель, кандидат в космонавты.
 Прокопьев, Евгений Павлович (род. 1926) — российский биолог, профессор кафедры ботаники Томского госуниверситета.
 Прокопьев, Евгений Петрович (1890—1965) — советский учёный в области горного дела.

Примечания